Грузия с древности известна как одна из самых многонациональных и многоязычных стран Кавказа. Многие народности Грузии живут в отдалённых, труднодоступных регионах и поэтому говорят на своём собственном языке. В общей сложности в стране говорят на 23 языках из шести различных языковых семей.

Статистика

Перепись 2014 
Родные языки в Грузии по переписи населения 2014 года:

Родные языки по краям Грузии по переписи населения 2014 года:

Перепись 2002 
Родной язык по стране и у отдельных национальностей по переписи населения 2002 года:  (I ტომი – აღწერის ძირითადი შედეგები) - табл. № 24 // Итоги переписи населения Грузии 2002 года 

Свободно владеющие другим языком (кроме родного) по переписи населения 2002 года:

Государственный язык 

Государственным языком Грузии является грузинский, на котором говорит около 4 миллионов человек. Он принадлежит к группе кавказских языков и с V века н. э. использует свой собственный алфавит. Грузинский является родным для более чем 80 % населения Грузии.

Остальные языки 
Из других языков Грузии стоит отметить мегрельский (ок. 500 000 говорящих), принадлежащий к южнокавказской семье, индоевропейские армянский (ок. 450 000 говорящих) и русский (количество говорящих заметно снизилось после распада СССР), тюркский азербайджанский (ок. 300 000 говорящих), а также западнокавказский абхазский и восточноиранский осетинский (на последнем говорят около 100 000 человек).

Языки Грузии, на которых говорят 10 000 и более человек

 Грузинский — 3,2 млн, южнокавказский (картвельский);
 Мегрельский — 500 тыс., южнокавказский (картвельский);
 Армянский — 250 тыс., индоевропейский;
 Русский — 60 тыс., индоевропейский (славянский);
 Азербайджанский — 300 тыс., тюркский;
 Осетинский — 35 тыс., индоевропейский, иранский.
 Абхазский — 20 тыс., западнокавказский.

Классификация языков Грузии 

23 языка Грузии принадлежат к шести различным языковым семьям, три из которых — южнокавказская, западнокавказская и восточнокавказская — являются коренными кавказскими языками. В настоящее время эти три группы не считаются родственными. К оставшимся трём семьям — индоевропейской, тюркской и афроазиатской — принадлежат языки, чьи носители переселились на Кавказ уже позже (к примеру, армяне осели на Кавказе ещё в VII веке до н. э.). Следующая классификация описывает родственные связи между языками и число говорящих на них (примечание: цифры указывают лишь число говорящих на языке в Грузии; пометка «всего» охватывает как носителей языка, так и тех, кто хорошо овладел им):

 Южнокавказская группа (картвельский) в общей сложности 4,5 млн говорящих в Грузии
 Картули
 Грузинский (картули) (3 млн говорящих, всего — 5 млн)
 Диалекты: имеретинский, лечхуминский, гурийский, аджарский, кахетинский, ингилойский, тушинский, хевсурский, мохевский, пшавский, мтиулский, ферейданский, месхо-джавахетский, язык грузинских евреев.
 Чанский
 Мегрельский (500 000)
 Лазский (2000)
 Сванский
 Сванский (15 000)
 Западнокавказская группа в общей сложности 20 000 говорящих в Грузии
 Абхазский
 Абхазский (абхазы, живущие в Грузии) (20 000) Диалекты: бзыбьский, абсуанский, самурзаканский.
 Восточнокавказская группа в общей сложности 10 000 говорящих в Грузии
 Нахишский
 Батишский (3500)
 Чеченский (несколько тыс. беженцев)
 Дагестанский
 Аварский
 Аварский (около 1400)
 Лезгинский
 Лезгинский (4000)
 Удинский (1000)
 Индоевропейская группа в общей сложности 700 000 (всего — 1,2 млн) говорящих в Грузии
 Армянский
 Армянский (260 000)
 Иранский
 Северо-восточная ветвь
 Осетинский (35 000)
 Северо-западная ветвь
 Курманджи (40 000)
 Греческий
 Греческий (150 000)
 Славянская ветвь
 Русский (всего — 62 000)
 Украинский (всего — 50 000)
 Польский (около 5000)
 Тюркская группа В общей сложности 300 000 говорящих в Грузии
 Огузский
 Азербайджанский (240 000)
 Урумский (50 000)
 Турецкий (османский) (3000)
 Кыпчакский
 Татарский (3000)

 Афроазиатская группа в общей сложности только 4000 носителей в Грузии
 Семитская ветвь
 Арамейская ветвь
 Бохтан-Нэо арамейский (около 1000)
 Ассирийский (восточно-ассирийский) (около 3000)

Классификация базируется на нижеприведённой ссылке.

Источники 
 Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. М. 1986. — 208 с. (Перевод на немецкий язык: Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft. Hamburg, 1994.) 2-е изд.: Махачкала: Институт ЯЛИ, 2007. ISBN 5-00-001267-4

Ссылки 
 Эрнст Каузен: Языки Грузии и их классификация.
 Энох Р. Языковая политика в Грузии
 Сихарулидзе Т. Т. О синхронических и диахронических аспектах языковой ситуации в Грузии Amirani - Т. 14-15. - Монреаль - Тбилиси., 2006. - С. 428-438

Примечания